Pagliarone ima više značenja:
 Pagliarone, Avellino
 Pagliarone, Napoli
 Pagliarone, Potenza
 Pagliarone, Salerno